Esinencu, Esinenco (Есиненку < Iesinenco, Yesinenko) este un nume de familie, care se poate referi la familia Esinencu, intelectuali români din Republica Moldova:

 Dan Esinenco (n. 1965), pictor român basarabean
 Nicolae Esinencu (n. 1940), scenarist și scriitor român basarabean (tatăl celorlalți trei, Dan, Nicoleta și Octav)
 Nicoleta Esinencu (n. 1978), dramaturgă română basarabeană
 Octav Esinencu (n. 1976), scenarist și cineast român basarabean

 
Nume de familie slave
Nume de familie românești